Ел Ренасимијенто има више значења:

 Ел Ренасимијенто (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ренасимијенто (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ренасимијенто (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ренасимијенто (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ренасимијенто (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ренасимијенто (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ренасимијенто (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ренасимијенто (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику